Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2019-2020 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 settembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2019

Sedicesimi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 ottobre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 ottobre 2019

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 novembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 novembre 2019

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 dicembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 dicembre 2019

Semifinali

Risultati

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
2019/2